Transparens betyder gennemsigtighed, åbenhed og gennemskuelighed. 
Det kan referere til følgende artikler:

Transparens (fotografi)
Transparens (projektion)
Transparens (optik)
Elektromagnetisk induceret tranparens

Computere og matematik 
Transparens (datakompression)
Transparens (menneske-computer interaktion)
Transparens (telekommunikation)
Netværks transparens
Transparens (grafik)
Lokationstransparens

Mennesker og erhverv 
Transparens (opførsel)
Transparens (marked)
Transparens (handel)
Medietransparens
Transparens (lingvistik)
Transparens (filosofi)
Transparens (videnskab)
Radikal transparens
Transparens i samfundet
Transparency International